La Orden del Mérito Agrícola hace referencia a varios artículos:
 La Orden del Mérito Agrícola, expresión habitual para referirse a la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, una distinción honorífica española que tuvo su antecedente en la creada en 1905 con aquella denominación.
 La Orden del Mérito Agrícola, distinción honorífica de la República francesa.